L'Hotel Mandarin Oriental és un hotel de Barcelona. L'edifici és una obra del monumentalisme academicista i les darreres tendències inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
L'Hotel Mandarin Oriental està ubicat en una de les artèries principals de Barcelona, on antigament es trobava el Banc Hispano-Americà, erigit a mitjans dels anys cinquanta per l'arquitecte Manuel Ignacio Galíndez.

Per la seva construcció, es va obrir un concurs per seleccionar un projecte, del qual van guanyar el projecte dos arquitectes: Carlos Ferrater i Juan Trias de Bes. El projecte del nou hotel havia d'adaptar-se al immoble i rehabilitar-lo, mantenint especialment la façana principal, lloc on l'escultor Frederic Marés va intervenir realitzant uns relleus que representen el món obrer, pagesos, mariners, trens, fàbriques, vaixells i avions. Aquest programa iconogràfic ja el va treballar en altres intervenvions a diferents bancs, com el Banco Zaragozano a Madrid i al Banco de Vizacaya, i que són una al·legoria a la banca com a impulsora de l'economia del país.

Una de les zones més interessants és l'accés principal que desemboca en el vestíbul. Els arquitectes van voler desdibuixar aquest accés, obrint un pòrtic a la façana principal i fent l'accés al vestíbul a través d'una passarel·la ascendent, a mode d'escala imperial, que creua un pati interior, anomenat "Atri de llums". Aquest atri, és una claraboia il·luminada amb llum natural zenital, i artificial a través dels marcs geomètrics de les finestres dels passadissos que donen accés a les habitacions. El fet que els murs siguin totalment blancs, fa que augmenti més la sensació de lluminositat i claredat.

Els interiors estan dissenyats per Patricia Urquiola, qui va fer un treball molt destacable, reflectint la filosofia de la cadena d'hotels: luxe, bellesa, funcionalitat i confort.

Segons Alicia Menéndez (2013), en una entrevista que li van fer a la dissenyadora, comenta que per dur a terme el projecte es va inspirar en el concepte de Grand Hotel: un hotel de luxe, que se'n denoti refinament, comoditat, elegància, sumptuositat, estil, qualitat i bon gust. Patricia Urquiola busca l'originalitat a través de tots aquests conceptes i portar-los al terreny de l'actualitat però també buscant l'atemporalitat. A més, recull elements visuals de la ciutat i els trasllada a l'interior de l'hotel, fusionant una vegada més l'interior amb la ciutat.

Història 
L'emplaçament on es troba l'hotel, s'hi ubicava a finals del  la seu del Cercle Eqüestre, fundat al 1856. Durant la Guerra Civil, l'edifici va patir greus danys, la qual cosa va empényer a traslladar la seu a la Casa Pérez Samanillo, lloc on encara es troba actualment.

Al 1953, l'arquitecte basc Manuel Ignacio Galíndez aixecà el Banc Hispano-Americà, autor d'altres bancs com el banc Hispano-Americà de Bilbao (1949-1950). En aquesta obra, hi va intervenir l'escultor Frederic Marès realitzant uns relleus escultórics a la façana.

Referències 

Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Edificis de l'Eixample de Barcelona
Passeig de Gràcia
Mandarin Oriental